Radio Vilardevoz es una emisora radial uruguaya en línea y de frecuencia modulada que transmite en la frecuencia 95.1 MHz de Montevideo. Es un proyecto de intervención social-comunitaria cuya sede física se encuentra en el hospital psiquiátrico Vilardebó y que desarrolla su trabajo sobre tres ejes: la salud mental, el desarrollo comunicacional y la participación.

Historia 
Surgida en el año 1997.

Organización 
Para llevar adelante el proyecto, Vilardevoz se organiza en seis espacios que se articulan entre síː

 Taller de escritura en el que se escribe para el boletín, la página web, producciones radiales y por el gusto de la escritura en sí.
 Taller central para pensar y discutir en torno a las temáticas generales de la radio. Allí se definen las políticas de la radio y se acompaña el proceso colectivo de quienes participan en el proyecto.
 Taller de producción radial en donde se realiza la producción para la puesta al aire de la Fonoplatea Abierta, programa de los sábados.
 Taller de digitalización en donde se procesa digitalmente lo realizado.
 Taller de Fonoplatea Abierta para la puesta al aire del programa con patio multiexpresivo. En este espacio se expone lo realizado en la semana y allí mismo se planifica y se organiza la grilla de salida al aire con los que asisten, así como, con las actividades agendadas previamente desde el espacio de producción radial (entrevistas, músicos, temas a debatir, etc), a su vez se integran las visitas que concurren.
 Ampliación de la Fonoplatea que se lleva a cabo los sábados de tarde.

Los distintos espacios de la radio están conformados por coordinadores, participantes y pasantes.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio oficial de Radio Vilardevoz.
 Página de Facebook de Radio Vilardevoz.

Emisoras de radio de Uruguay
Radios libres y comunitarias
Reducto (Montevideo)
Emisoras de radio fundadas en 1997